Michael Bates (1920–1978) angol-indiai színész
 Michael Bates (1969) olimpiai bronzérmes amerikai rövidtávfutó, amerikaifutball-játékos